Vorort steht für:

 Vorort, eine am Stadtrand gelegene Siedlung
 Vorort (Vorsitz), Ort oder örtliche Vertretung mit Vorrangstellung
 Kurzname des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, siehe Economiesuisse
 Vorort (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Vorstadt